Кратер Кибальчич () — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь русского революционера, народовольца, изобретателя Николая Ивановича Кибальчича (1853—1881) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера Кибальчич являются кратер Цандер примыкающий к его северо-западной части; кратер Артемьев на севере; кратер Чосер на востоке; кратер Тимирязев на юге и кратер Королёв на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 91,7 км, глубина 2,8 км.

Кратер Кибальчич имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен, в северо-западной части, в месте примыкания кратера Цандер, спрямлен. Внутренний склон вала с отчетливо различимой террасовидной структурой. Высота вала над окружающей местностью около 1430 м, объем кратера составляет приблизительно 8 200 км3. Дно чаши плоское, испещрено множеством мелких кратеров, в юго-восточной части чаши находятся останки двух соединенных кратеров.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны 
 
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны